Breitscheid bezeichnet folgende Orte bzw. Ortsteile:
 Breitscheid (Döttesfeld), ein Dorf in der Ortsgemeinde Döttesfeld, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Breitscheid (Hessen), eine Gemeinde im Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Breitscheid (Hunsrück), eine Gemeinde im Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Breitscheid (Neunkirchen-Seelscheid), ein Dorf in der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Breitscheid (Ratingen), ein Stadtteil von Ratingen, Nordrhein-Westfalen
 Breitscheid (Westerwald), eine Gemeinde im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz

Breitscheid ist außerdem der Name folgender Personen sowie von folgenden, nach diesen Personen benannten Objekten:
 der Angehörigen des Adelsgeschlechtes Herren von Breitscheid, siehe Breitscheid (Adelsgeschlecht) (die um deren Burghaus entstandene Siedlung schreibt sich Breidscheid, siehe Breidscheid (Adenau))
 Rudolf Breitscheid (1874–1944), deutscher Politiker (FrVgg, dann DV, dann SPD, dann USPD, dann SPD), Preußischer Innenminister 1918–1919
Rudolf Breitscheid (Schiff), inzwischen abgewracktes Handelsschiff der VEB Deutfracht/Seereederei Rostock (DSR) vom Typ X
 Breitscheidplatz in Berlin-Charlottenburg nahe dem Kurfürstendamm, auf dem die Kriegsruine der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche steht
sowie
 Tony Breitscheid (1878–1968), deutsche Frauenrechtlerin und Politikerin

Siehe auch:
 Breitscheidt (Gemeinde im Landkreis Altenkirchen in Rheinland-Pfalz)
 Breidscheid (Adenau), Stadtteil von Adenau, Rheinland-Pfalz